В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1335 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1335 году

Январь 
 24 января — Гийом де Сен-Мор — канцлер Франции (1329—1335)

Февраль 
 23 февраля —  — немецкая религиозная деятельница
 27 февраля —  — японский государственный деятель, кампаку (1316—1318, 1327—1330)
 Джон де Клинтон, 2-й барон Клинтон — барон Клинтон (1315—1335)

Март 
 1 марта —  — епископ Луго (1319—1320), епископ Туя (1326—1335)
 6 марта —  — архиепископ Тура (1323—1335)
 10 марта — Ричард Грей, 2-й барон Грей из Коднора — английский военный деятель
 12 марта — Анастасия Львовна — княжна из рода Рюриковичей, дочь Льва Даниловича Галицкого, жена князя Земовита Добжинского, регент княжества (1312—1316)
 17 марта —  — епископ Сен-Бриё (1329—1335)

Апрель 
 2 апреля
 Генрих Хорутанский — граф Тироля (1295—1235), герцог Каринтии и Крайны (1310—1335), король Чехии (1306, 1307—1310)
 Жан II — маркграф Намюра (1330—1335)
 4 апреля —  — епископ Ратцебурга (1309—1335))
 8 апреля —  — архиепископ Бамберга (1329—1335)
 14 апреля —  — епископ Вивье (1322—1326), епископ Осера (1326—1327), кардинал-священник de Saint-Étienne-le-Rond (1327—1335)
 18 апреля — Лютер Брауншвейгский — Великий магистр Тевтонского ордена (1331—1335)

Июль 
 11 июля —  — епископ Вюрцбурга (1333—1335)
 16 июля —  — епископ Наумбурга (1316—1335)

Август 
 15 августа —  — епископ Глазго (1317, 1323—1335)
 17 августа — Рудольф Хессо — маркграф Баден-Бадена (1297—1335)
 23 августа —  — средневековая женщина-мистик, жившая в Брюсселе
 27 августа —  — кардинал-дьякон Сан-Теодоро (1316—1335)
 Принц Мориёси — японский государственный и политический деятель, принц крови и наследник трона, великий сёгун (1333) в правительстве времён реставрации Кемму, сын Императора Го-Дайго; казнён.

Сентябрь 
 22 сентября — Гульельмо Токко — губернатор острова Корфу в 1330-х годах, и основатель династии Токко.

Октябрь 
 18 октября — Эльжбета Рыкса — дочь короля Польши Пшемысла II, королева-консорт Чехии и Польши в 1303—1305 гг., как жена Вацлава II королева-консорт Чехии 1306—1307 гг., как жена Рудольфа I
 31 октября — Мария д’Эврё — герцогиня-консорт Брабанта, Лотье и Лимбурга (1312—1335), жена Жана III Победителя

Ноябрь 
 12 ноября —  — кардинал-священник Saint-Eusèbe (1327—1335)
 24 ноября
  — кардинал-дьякон de S. Eustachio (1316—1335)
 Генрих VI Добрый — сын Генриха V Брюхатого, князь легницкий и бжегский (1296—1311), последний князь Вроцлавский (1296—1335)
 29 ноября —  — советник королей Франции
 30 ноября
 Абу Саид Бахадур-хан — ильхан государства Хулагуидов (1317—1335)
 Давид III де Стратбоги — англо-шотландский дворянин титулярный граф Атолл (1326—1335), командующий англо-шотландской армией в битве при Кулбиане; погиб в битве

Декабрь 
 16 декабря —  — жена Абу Саид Бахадур-хана, казнена.

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — епископ Сен-Мало (1317—1333), епископ Корнуая (1333—1335)
  — сеньор Куси (1321—1325)
  — итальянский скульптор
 Данашили — императрица-консорт Китая (1333—1335), жена Тогон-Тэмура; казнена
  — епископ Кастелло (1311—1327), псевдокардинал-епископ d' Ostia e Velletri (1328—1335))
  — епископ Марселя (1334—1335)
  — епископ Базеля (1325—1335), епископ Лангра (1328—1335)
 Захария Михайлович — Новгородский посадник (1332)
  — английский философ и теолог, канцлер Оксфордского университета (1317—1322)
 Иоанн II Орсини — деспот Эпира (1323—1335), правитель Фессалии — (1332—1335), граф Кефалинии и Закинфа (1323—1324)
  — итальянский политический деятель, подеста Флоренции (1301—1302), отправивший в ссылку Данте Алигьери
  — исламский писатель
  — сеньор Пальмиры и амир аль Араб (лидер сирийских бедуинов (1284—1293, 1295—1312, 1317—1320, 1330—1335)
  — итальянский юрист
 Пюсель, Жан — французский художник-миниатюрист, мастер, заложивший основы французской национальной живописи.
  — исламский суфийский святой
 Халифэ — дервишский шейх, учитель из Мазендерана, идеолог движения сербедаров; убит
 Эвбул ле Стрейндж, 1-й барон Стрейндж — барон Стрейндж (1325—1335)
  — итальянский юрист

См. также 
 Список умерших в 1336 году
 Список умерших в 1334 году
 
1335